Ботовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Ботовское сельское поселение — в Сретенском районе.

Тверская область 
 Ботовское сельское поселение (упразднено в 2017 году) — в Осташковском районе.